Euclides Amaral da Silva (Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1958) é um escritor brasileiro, poeta, letrista, produtor e pesquisador de MPB. Formado em Comunicação Social lançou livros de poesias, tais como Fragmentos de Carambola (1981) e Cynema Bárbaro (1989).

Colaborou em jornais e revistas com textos sobre a MPB. É o atual produtor de verbetes para o website Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Pesquisadores do Brasil